Tazewell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Tazewell County (Illinois)
 Tazewell County (Virginia)